Benzien ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Benzien (* 1982), deutscher Kanute
 Mandy Benzien (* 1975), deutsche Slalom-Kanutin
 Rudi Benzien (1936–2018), deutscher Schriftsteller

Benzien heißt der Ort in den Vereinigten Staaten:
 Benzien (Montana)

Siehe auch:
 Benzin
 Bentzien